Arachnoidea kan syfta på

Arachnoidea – den mellersta hjärnhinnan, se spindelvävshinnan
Arachnoidea (djur) – ett släkte av mossdjur